La 3. Liga 2009-2010 è stata la seconda edizione della 3. Liga, la terza serie del campionato tedesco di calcio; è terminata con la promozione in 2. Bundesliga dell'Osnabrück, che ha vinto il campionato, e dell'Erzgebirge Aue; è inoltre stato promosso l'Ingolstadt, che ha vinto il play-off contro l', terzultima in 2. Bundesliga.

Capocannoniere del torneo è stato Régis Dorn del Sandhausen con 22 gol.

Stadi e città

Classifica

Play-off promozione

Verdetti
  ,  e  promossi in 2. Fußball-Bundesliga 2010-2011.
  ,  e  retrocesse in Fußball-Regionalliga

Classifica marcatori

Voci correlate 
 Fußball-Bundesliga 2009-2010
 2. Fußball-Bundesliga 2009-2010
 DFB-Pokal 2009-2010

Collegamenti esterni 
 
 

Calcio nel 2009
Calcio nel 2010
2009